When the Dust Has Settled er et jazzalbum med Trine-Lise Væring fra 2000.

Spor

Medvirkende 
 Kontrabas – Johannes Lundberg 
 Trommer – Peter Danemo 
 Flygel – Carsten Dahl 
 Vokaler – Trine-Lise Væring

Referencer

Eksterne henvisninger
 

Album fra 2000